El término Deimos puede hacer referencia a:

Deimos, personificación del miedo según la mitología griega.
Deimos, satélite natural del planeta Marte, nombrado así por Deimos de la mitología griega.
Elecnor Deimos, empresa española con sede en Tres Cantos, Madrid.
Deimos Imaging, empresa española con sede en Boecillo, Valladolid.
Deimos-1, satélite español de observación de la Tierra.
Deimos-2, satélite español de observación de la Tierra.
Deimos, banda mexicana de música moderna.
Proyecto Deimos, proyecto de expedición al planeta Marte.